Traves kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Traves, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Traves, Piemonte, Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar